Tercer grado puede referirse a:

 Parentesco de tercer grado: el que una persona tiene con un bisabuelo, bisnieto, tío, tío político o sobrino; 
 Polinomio o ecuación de tercer grado, polinomio o ecuación algebraica cúbica (de tercera potencia); 
 Tercer grado (interrogatorio), consistente en infligir dolor, físico o mental, para extraer confesiones o declaraciones; 
 Tercer grado de prisiones: corresponde a penados en régimen penitenciario abierto, autorizados a vivir en semilibertad; 
 Quemadura de tercer grado: aquella que penetra por todo el espesor de la piel; 
 Discriminación de precios de tercer grado, consistente en aplicar un precio lineal para cada tipo de consumidor; 
 Tercer Grado, programa mexicano de televisión; 
 The Three Degrees, grupo musical estadounidense; o
 Third Degree, dúo musical australiano.